Pál Gábor (1883–1968) erdélyi magyar publicista
 Pál Gábor (1978) politikus